Traverse (von französisch traverse ‚Querbalken‘) bezeichnet:

 einen Querbalken, Ausleger
 in der Technik ein Verbindungsstück zur Aufnahme von Kräften: 
 Traverse (mechanischer Träger), einen mechanischen Querträger 
 Traverse (Veranstaltungstechnik), einen mechanischen Träger in der Veranstaltungstechnik
 Ausleger (Energietechnik) zur Befestigung von elektrischen Leitern an Freileitungsmasten
 Schüsseln mit Füßen, die über Servierplatten ragen können
 einen quer verlaufenden Wall, einen Bau bei der Regulierung von Flüssen oder eine quer angeordnete Bühne
 Traverse (Festungsbau)  Erdanschüttung oder Mauerwerk auf dem Wall oder dem Gedeckten Weg, die als Kugelfang dient
 Zuschauertraverse, stufenförmige Anordnung der Sitzbänke in großen Sportstadien
 einen Quergang im Alpinsport
 Traverse (Zeitschrift), eine seit 1994 in Zürich erscheinende historische Zeitschrift
 Chevrolet Traverse, ein Fahrzeug von Chevrolet
 Traverse Theatre, das neue schottische Schreibtheater in Edinburgh

Traverse ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Traverse (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Traverse (1892–1979), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Traverse Mountains
 Travers
 Architrav